Een verkeersweg:
N361 (Frankrijk)
N361 (Nederland), zie Provinciale weg 361
N361 (Zwitserland)